Рейдер () — американске прізвище.
 Рейдер () — нальотчик; нападник; загарбник).

 Рейдери (кораблі) — військові кораблі (літаки), котрі самостійно виконували бойові завдання. Як правило захоплювали і топили транспортні та торговельні судна супротивника.
 Рейдер (економіка) — фізична чи юридична особа, що спеціалізується на питаннях з перехоплення оперативного керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту та ін. заходів.
 Рейдерство — вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів.